Дю́бин — русская фамилия. Известные носители:

 Дюбин, Альберт Митрофанович (1938—2009) — полный кавалер ордена Трудовой Славы, слесарь-котельщик
 Дюбин, Василий Власович (1902—1974) — советский писатель.
 Дюбин, Дмитрий Михайлович (род. 1990) — белорусский легкоатлет.